Кубок Хонды-Бродерика () — ежегодная награда, присуждаемая лучшей спортсменке-студентке, выступающей за один из вузов Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Помимо основного кубка, вручаются также награды в 12 отдельных видах спорта, регулируемых NCAA.

Процедура присуждения и история 
Награды Хонды-Бродерика присуждаются по итогам голосования представителей более тысячи вузов, входящих в NCAA, и членов совета директоров Программы наград в области женского студенческого спорта (). Кубок получает в конце учебного года спортсменка, продемонстрировавшая высшие индивидуальные спортивные достижения и олицетворяющая идеалы командной игры, стараний в учёбе и вовлечённости в жизнь общества.

Программу наград в женском студенческом спорте основали в 1976 году Ирв Гроссман, Джуди Холланд и Том Бродерик, чьё имя первоначально и получили награды. После смерти Бродерика Гроссман и Холланд продолжали руководить программой, спонсором которой в 1985 году стала компания American Honda Motor. Название компании-спонсора было с этого времени включено в название программы.

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
 
 

Награды спортсменкам